Кава — может означать:
 Кава (строение) — двускатный шалаш óрочей, коренного народа Хабаровского края (Дальний Восток России).
 Кава (игристое вино) — игристое вино, производимое в Испании.
 Кава — кофе на славянских языках, в частности на белорусском, украинском, польском, хорватском, чешском, словацком и сербском языках.
 Кава — растение из семейства перечных
 Кава — наркотический напиток из растения кава, широко используются на островах Тихого океана.

Персоналии 
Кава — испанская фамилия, известные носители:

 Кава, Виктор Иванович (1937—2004) — украинский и советский детский писатель.
 Кава, Себастьян (род. 1972) — польский пилот-планерист.

Другое
 Ла Кава или Флоринда ла Кава () — прекрасная иберийская девушка, дочь вестготского графа Юлиана, правителя Сеуты, в которую влюбился король вестготов Родриго. По преданию, из-за неё мавры захватили Испанию в 711 году. Король Родриго якобы изнасиловал отказавшую ему Ла Каву, её отец поклялся отомстить, перешёл на сторону арабов и свободно пропустил их через Гибралтар, предоставив даже корабли, поскольку у мавров не было флота.
 Кава — персонаж мифологии инков.

Топоним 
 Кава — река в Тверской области.
 Кава-де-Тиррени () — коммуна в Италии, в регионе Кампания, в провинции Салерно.
  (, от ) — небольшой необитаемый остров из группы Оркнейских островов.

Населённые пункты
 Кава — город эпохи Среднего царства, существовавший в XX век до н. э.
 Кава — деревня в Лихославльском районе Тверской области.

В астрономии 
 (505) Кава — астероид, открытый в 1903 году.

См. также 
 Бадиа ди Кава — католический бенедиктинский монастырь, в котором находятся мощи «идеолога» Первого крестового похода папы Урбана II.